Il singolare femminile del torneo di tennis Milan Indoor 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Monica Seles che ha battuto in finale Martina Navrátilová 6-3, 3-6, 6-4.

Teste di serie

 Monica Seles (campionessa)
 Martina Navrátilová (finale)
 Mary Joe Fernández (semifinali)
 Conchita Martínez (semifinali)

 Assente
 Helena Suková (quarti di finale)
 Gigi Fernández (quarti di finale)
 Lori McNeil (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Milan Indoor 1991